Планк може да се отнася за:
 Планк (упражнение)
 Планк (обсерватория), космически апарат на ЕКА

Хора
 Луций Мунаций Планк (87 пр.н.е. – 44 пр.н.е.), римски политик
 Макс Планк (1858 – 1947), германски физик
 Вилхелмина Гръбли-Планк, героиня от поредицата Хари Потър

Вижте също 
 Дължина на Планк
 Единици на Планк
 Закон на Планк
 Константа на Планк